Brändle oder Braendle ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Brändle (1923–1984), deutscher Schriftsteller
 Anton Brändle (1899–1953), deutscher Politiker (NSDAP)
 August Brändle (1881–1931), deutscher Politiker
 Bernadette Meier-Brändle (* 1972), Schweizer Langstreckenläuferin
 Bine Brändle (* 1975), deutsche Designerin und Autorin
 Christoph Braendle (* 1953), Schweizer Schriftsteller
 Daniel Brändle (* 1992), liechtensteinischer Fußballspieler
 Dominik Brändle (* 1989), österreichischer Radrennfahrer
 Jonas Brändle (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Karl Brändle (1920–2014), Schweizer Bergbahnhersteller
 Matthias Brändle (* 1989), österreichischer Radrennfahrer
 Paul Brändle (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Pola Brändle (* 1980), deutsche Künstlerin 
 Rea Brändle (1953–2019), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Reinhold Brändle († 1977), deutscher Polizist, siehe Schleyer-Entführung

 Werner Brändle (1941–2022), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Brendle